Telha (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Telha (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul